Benson and Hedges Masters 1985 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 27 stycznia – 3 lutego 1985 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

W finale turnieju Cliff Thorburn pokonał Douga Mountjoya 9-6. Najwyższego breaka zdobył zwycięzca turnieju, który w jednym podejściu osiągnął 103 punkty.

Nagrody finansowe 
Zwycięzca: £37 500
Najwyższy break: £3750
Break maksymalny: £10 000

Łączna pula nagród: £150 000

Drabinka turnieju

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1984/1985

Bibliografia 
 Snooker Database – Wyniki turnieju

Linki zewnętrzne 
 Turniej Masters w serwisie 147.pl

1985 w sporcie
Masters